Osoby o nazwisku Ellis:
 Albert Ellis – kanadyjski psycholog i psychoterapeuta
 Alton Ellis – jamajski muzyk
 Aunjanue Ellis – amerykańska aktorka
 Bret Easton Ellis – amerykański pisarz
 Clyde Ellis – amerykański koszykarz
 Kate Ellis – australijska polityk, posłana Partii Pracy
 Mark Ellis – producent muzyczny
 Matt Ellis – kanadyjski hokeista
 Michael Ellis de Bakey – amerykański chirurg
 Sophie Ellis-Bextor – brytyjska piosenkarka
 Wilhelm Ellis – rzymskokatolicki biskup

Miejscowości w USA:
 Ellis – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Ellis
Gminy w USA:
 Ellis (ang. Ellis Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cross
 Ellis (ang. Ellis Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hardin
 Ellis (ang. Ellis Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ellis
 Ellis (ang. Ellis Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Cheboygan
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Ellis (ang. Ellis County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Ellis (ang. Ellis County) – w stanie Oklahoma
 hrabstwo Ellis (ang. Ellis County) – w stanie Teksas
Inne:
 Wyspa Ellis (ang. Ellis Island) – wyspa w porcie nowojorskim, w latach 1892-1954 główna stacja przyjmowania imigrantów do Stanów Zjednoczonych, od 1990 muzeum.
 (11980) Ellis – planetoida
 Ellis Park – południowo-afrykański stadion